Johannes Angelos (griech. Ἰωάννης Άγγελος) ist der Name folgender Personen:

* Johannes Angelos Dukas (um 1152–nach 1222), byzantinischer Aristokrat, Bruder der Kaiser Isaak II. und Alexios III.
 Johannes Angelos († 1244), griechischer Herrscher von Thessaloniki und Thessalien, siehe Johannes Komnenos Dukas
 Johannes Angelos von Syrmien (um 1193–1259), byzantinischer Prinz, Sohn von Kaiser Isaak II. 
 Johannes Angelos (um 1240–1289), griechischer Herrscher von Thessalien, siehe Johannes I. Dukas Komnenos
 Johannes Angelos (Sebastokrator) († 1348), byzantinischer Gouverneur von Epirus und Thessalien